Il doppio  del Copa San Juan Gobierno 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Martín Alund e Horacio Zeballos hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Simon Stadler 3–6, 6–2, [14–12].

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler
  John Peers /  John-Patrick Smith (semifinali)

  Martín Alund /  Horacio Zeballos (Campioni)
  Máximo González /  Eduardo Schwank (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Copa San Juan Gobierno 2012

[[en:2012 Copa San Juan Gobierno – Doubles
Jump to: navigation, search]]